Roter Palast steht für:
 Branicki-Palast (Aleja Legionów), in Warschau
 Potala-Palast, Lhasa, ehemaliger Palast des Dalai Lama
 Roter Palast (Haifeng), in China
Siehe auch:
 Rotes Schloss